We Want Moore! (от , , игра слов связанная с фамилией исполнителя) — концертный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 1984 году.

Об альбоме
Треки 1, 2, 3 и 9 записаны в Детройте, 23 июня 1984 года. Трек 4 записан в Токио на арене Будокан, 29 февраля 1984 года. Треки 5, 6, 7 и 8 записаны в Глазго 14 февраля 1984 года. Трек 10 записан на Hammersmith Odeon 11 февраля 1984 года.

Обновлённая версия альбома также включает бонус-трек: "Parisienne walkaways"(Live at the Ulster Hall, December 17, 1984)

Список композиций

Участники записи 
 Gary Moore — гитара, вокал, продюсер
 Neil Carter — гитара, клавишник, вокал
 Bobby Chouinard — ударные
 Крэйг Грабер — бас-гитара
 Malcolm Hill — гитара
 Dean Markley — гитара, струнные
 Jimmy Nail — вокал
 Ian Paice — ударные
 Tony Platt — продюсер, микширование

Чарты

Примечания

Ссылки 
 We Want Moore на discogs.com 

Альбомы Гэри Мура
Альбомы 1984 года
Альбомы Virgin Records